
Termin -{Pyr}- ima više značenja.
 Piruvinska kiselina
 Piridin
 Piridoksin, vitamin B6